Mihăiești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Mihăiești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Mihăiești (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Mihăiești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Mihăiești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava